Генералното консулство на България в Битоля () е дипломатическо представителство на България в град Битоля, Северна Македония, разположено днес на булевард „Първи май“ № 53.

История 
Консулството е открито през 1897 година, когато градът е в Османската империя, с ранг на търговско агентство. Консулството е било разположено в еклектична сграда с неокласически влияния, днес на улица „Йорго Османо“ № 20. Първи търговски агент е Никола Стойчев (1897 - 1899).

След обявяването на Независимостта през 1908 г. получава статут на консулство. Закрито е след обявяването на Балканската война на 5 октомври 1912 г.

Архивът му се съхранява във фонд 331К в Централен държавен архив. Той се състои от 381 архивни единици от периода 1897 – 1912 г.

На 27 декември 2006 година в Битоля, вече в Република Македония, отново отваря врати българско консулство.

Ръководители

Дипломатически представители в Битоля

Бележки 

Битоля
Битоля
Консулства в Битоля
Битоля
Отношения между България и Северна Македония
Дипломатически мисии в Сърбия